Le tournoi de tennis du Michigan est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1976 se dispute à Détroit du 17 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mona Guerrant et Ann Kiyomura.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une équipe est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Michigan
 Saison 1976 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1976
Michigan
Tennis aux États-Unis en 1976
Sport en février 1976